

Persone 
 Hannelore Plattner – slittinista austriaca, attiva negli anni settanta del Novecento
 Karl Plattner – pittore italiano (1919-1986)
 Karl Friedrich Plattner – chimico tedesco (1800-1858)
 Norbert Plattner – banchiere italiano (1941 – )

Minerali 
 plattnerite – biossido di Pb